Face to Face puede referirse a:

 Face to Face, un programa televisivo estadounidense.
 Face to Face, álbum de The Kinks.
 Face to Face, álbum de Westlife.
 Face to face, canción de Daft Punk.
 Face to Face, una banda de punk rock estadounidense.